Кларамунт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кларамунт, Тереза (1862—1932) — каталонская анархо-синдикалистка.
 Кларамунт, Хосе (род. 1946) — испанский футболист, игрок «Валенсии» и сборной Испании.